Bonderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bonderup (Ellidshøj Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ellidshøj Sogn
 Bonderup (Frederikssund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Frederikssund Sogn
 Bonderup (Gilleleje Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gilleleje Sogn
 Bonderup (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Haverslev Sogn, Jammerbugt Kommune
 Bonderup (Kongens Tisted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kongens Tisted Sogn
 Bonderup (Næstelsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Næstelsø Sogn
 Bonderup (Skibby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibby Sogn
 Bonderup (Store Tåstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Store Tåstrup Sogn
 Bonderup (Svingelbjerg Sogn) – en bebyggelse i Svingelbjerg Sogn
 Bonderup (Tårnborg Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Tårnborg Sogn